Берняково — название населённых пунктов.

Россия 
 Берняково (Вологодская область) — деревня, Устюженский район;
 Берняково (Московская область) — деревня, Коломенский район.